Autumn kan syfta på:

Film 
 Autumn (film) – en amerikansk animerad kortfilm från 1930
Autumn Born – en kanadensisk film från 1979

Musik

Grupper
Autumn (musikgrupp) – ett nederländskt metalband
Autumn Breeze – en svensk rockgrupp 
The Autumn Defense – en amerikansk rock/countrygrupp
From Autumn to Ashes – en amerikanskt posthardcore/metalcore-band 
Mostly Autumn – en brittisk rockgrupp

Skivbolag
Autumn Records – ett amerikanskt skivbolag

Personer 
Emilie Autumn (1979–), amerikansk artist
Autumn Haze (1976–), amerikansk porrskådespelare
Autumn Phillips (1978–), hustru till Peter Phillips
Autumn Reeser (1980–), amerikansk skådespelare